

Населені пункти та їхні частини
 Салямони — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Салямони — село в гміні Чайкув Остшешовського повіту Великопольського воєводства
 Салямони — частина села Шаняви-Поняти в гміні Тшебешув Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки